Явожина-Слёнска:

 Явожина-Слёнска — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Свидницкий повят.
 Явожина-Слёнска — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свидницкий повят, Нижнесилезское воеводство.